Franciaország
Savigneux, település Ain megyében
Savigneux, település Loire megyében